Ярмакеев () — татарская фамилия. Известные носители:
 Ярмакеев, Булат Искандерович — сын И.Э. Ярмакеева.
 Ярмакеев, Искандер Энгелевич (род. 1960) — российский профессор, доктор педагогических наук.